WIPP steht für:
 Waste Isolation Pilot Plant, US-amerikanisches Endlager für radioaktive Abfälle
 Flughafen Palembang (ICAO-Code), indonesischer Flughafen

Abkürzung